Vhs dove viene documentato il dietro le quinte de “il viaggio 2000 tour blu” di Claudio Baglioni.